Вердена́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на схід від Парижа, 80 км на південний схід від Меца, 50 км на схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 
 Верденаль на сайті французького Національного інституту географії
 Верденаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верденаль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верденаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верденаль на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель